Nietykalni (Untouchables) – dowodzona przez Eliota Nessa jedenastoosobowa grupa amerykańskich specjalnych agentów
 Nietykalni (The Untouchables) – amerykański serial (1959−1963)
 Nietykalni (The Untouchables) – amerykański serial (1993−1994)
 Nietykalni (The Untouchables) – amerykański film z 1987
 Untouchables – album Korn
 Untouchables – album Lakeside
 The Untouchables – amerykański zespół muzyczny